Patiño peut désigner :

Patronyme 

 Alejandro Patino (?-), un acteur américain ;
 Anténor Patiño (1896-1982), homme d'affaires bolivien ;
 Basilio Martín Patino (1930-2017), un réalisateur espagnol ;
 Bruno Patino (1965-), un journaliste et dirigeant de presse français ;
 
 David Patiño (1967-), un footballeur international mexicain, devenu entraîneur ;
 Hal Patino (?-), musicien américain ;
 Jairo Patiño (1978-), un joueur de football international colombien ;
 Javier Patiño (1988-), un footballeur international philippin d'origine espagnole ;
 José Patiño González (1829-1902) : guitariste espagnol ;
 José Patiño Rosales (1666-1736), un homme d'État espagnol ;
 Paula Patiño (1997-), une coureuse cycliste colombienne ; 
 Ricardo Patiño (1954-), un homme politique équatorien ;
 Simón Iturri Patiño (1860-1947), un explorateur et entrepreneur bolivien.

Toponyme 

 Département de Patiño, une des 9 subdivisions de la province de Formosa, en Argentine.
 Vélodrome Alcides Nieto Patiño, un vélodrome situé dans la ville de Cali, capitale du département de Valle del Cauca, en Colombie.

Bateau 
 Patiño (A-14), un navire ravitailleur de l'armada espagnole.

Patronyme hispanique